Hamarat ist der Familienname folgender Personen:

 Galip Hamarat (* 1984), türkischer Eishockeyspieler
 Tunç Hamarat (* 1946), türkisch-österreichischer Fernschachspieler